A magyar állam 35 évre koncesszióba kívánja adni a mintegy 2000 kilométeres magyar autópálya-hálózatot. A koncesszió magába foglalja a felújítást, az üzemeltetést, a fenntartást és a bővítést is. Az erről szóló felhívást 2021. június 14-én a Nemzeti Koncessziós Iroda (NKI) tette közzé az uniós közbeszerzési közlönyben.
A Kormányzati Tájékoztatási Központ 2021. június 14-i közleménye szerint több más európai országokhoz hasonlóan a Kormány döntése értelmében Magyarország is koncessziós eljárás útján valósítja meg az autópálya felújításokat, tekintettel arra, hogy az uniós tárgyalások állása szerint várhatóan sem az RRF , sem az MMF keretéből Magyarország nem tud majd önállóan autópályát építeni.
A koncessziós közbeszerzési eljárás eredményeképpen a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére ezáltal gyorsabb ütemben kerülhet sor, a koncessziós modell finanszírozása az államadósság-kezelés konzervatív kormányzati kereteiben valósul meg, az államadósság érdemi növelése nélkül. A gyorsforgalmi utak használatával összefüggő állami útdíj bevétel fedezné az új koncessziós modell keretében felmerülő fejlesztési, fenntartási és üzemeltetési díjakat.
A G7.hu számítása szerint a mostani koncessziós kiírásban az építési szerződés értéke mintegy kétezer milliárd forint lehet, de ha az üzemeltetést is beleszámolják, akkor egy háromezer milliárdos szerződésről lehet szó.

A koncessziós rendszer működési modellje

Milyen ágazatokra jellemző a koncessziós modell? 

Koncessziós megállapodásokat jellemzően olyan ágazatokban kötnek, mint a közúti- és vasúti közlekedés, reptéri szolgáltatások, hulladékgazdálkodás, energiaellátás vagy akár a parkolóüzemeltetés.

Koncessziós szerződés 

A koncesszió (vagy ennek rokon finanszírozási modellje, a public-private partnership (PPP)) gyakorlatilag egy partnerség a közszféra és a magánvállalkozások között, amely értéktöbbletet hoz létre az adott területen ahhoz képest, mintha csak az állam végezné és közpénzből finanszírozná a munkát. A koncessziós szerződési időszak végén a létesítmény (objektum, építmény, út stb.) teljes mértékben visszakerül az állam tulajdonába és teljeskörű felügyelete alá. A koncessziós szerződés tárgyát képező objektumok a koncessziós szerződés időszakában sem kerülnek a nyertes vállalkozás tulajdonába, hanem létrejön (állam vagy önkormányzat és a nyertes vállalkozás közt egyedi feltételekkel, konstrukcióval) egy ún. speciális bérleti jogviszony, amiben a vállalkozás különleges feltételeket vállal: befektet, előfinanszíroz az adott objektum fejlesztésébe, felújításába vagy karbantartásába a saját tőkeforrásaiból, vállalva a ’főbérlő’ (állam) által előírt kötelezettséget. Az állam pedig az adott koncessziós szerződésnek megfelelően köteles ellenőrzi a szerződés által előírt időszakos beruházási vagy felújítási, karbantartási munkálatok teljesítését, és biztosítani a vállalkozás számára az időszakos díjak ütemezett folyósítását a szakasz teljesítések függvényében.

Koncessziós szerződés előnyei és kockázatai a kiíró és nyertes vállalkozás számára 

Egy jól működő koncessziós szerződéssel a közszféra erőforrásait a magánszférában felhalmozódott szakmai tudással, az azon belül rendelkezésre álló szakmai tapasztalattal és a magánszféra pénzügyi erőforrásainak felhasználásával lehet fejleszteni anélkül, hogy ez terhet róna a közfinanszírozásra vagy növelné az államadósságot. Az NKI által kiírt magyarországi tender a magyarországi teljes gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére és üzemeltetésére kötendő szerződés tekintetében nagyrészt forint alapú lesz, így az államnak nem kell árfolyamkockázatot viselnie.
Számos hazai (PPP) és nemzetközi példa is van ennek a közszféra számára jó és hátrányos megvalósítására egyaránt. Egy jól kiírt tender, jól megkötött szerződés és a megbízó által az ellenőrzési folyamatok betartása, valamit akkurátus végrehajtása ki tudja küszöbölni a minőségi problémákat és az esetleges pénzügyi visszaéléseket.
A koncesszió nyertese számottevő üzleti kockázatot vállal: például, ha egy vállalkozás gyorsforgalmi utat épít, majd üzemelteti is azt a koncessziós szerződés szerinti időtartamon keresztül, akkor a vállalkozás kockázata az, hogy a befolyt (pl. úthasználati) díj nem fogja fedezni a kiadásait. A koncessziós tenderen induló vállalkozásoknak jelentős tőkeerővel és a térségben erős humán erőforrás mozgósítási képességgel kell rendelkezniük, legyenek azok nemzetközi vagy hazai mélyépítő cégek. Számukra az jelenthet a komoly kockázatviselés ellenére egyéb hozzáadott üzleti értéket, hogy a koncessziós munka mellett (ebben az esetben az útépítés, karbantartás, üzemeltetés) helyszínein vagy azok közelében alkalmazott munkaerőt az adott körzetekben, térségekben más hasonló feladatokra is allokálni tudják egyéb megbízások keretében.

A magyarországi koncessziós közbeszerzési kiírás tartalma (2021.06.14.) 

A közbeszerzési kiírás pontos megnevezése: "Magyarországi többségében meglevő és egyes létrejövő gyorsforgalmi úthálózati elemek tekintetében (ca. 1662 kilométer alaphálózat + 381 kilométer kiegészítő hálózat) tervezési, felújítási, építési, ennek ellenőrzési, továbbá üzemeltetési, karbantartási és e tevékenységek finanszírozására vonatkozó feladatok ellátása rendelkezésre állási díj és szolgáltatási díj fizetése mellett, az üzemeltetésbe adás időpontjától a koncessziós időszak (35 év) lejártáig."

A projekt főbb műszaki és mennyiségi paraméterei: 
 Tervezés - tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli, továbbá organizációs tervek készítése, környezetvédelmi hatástanulmány és engedélyezési dokumentációk összeállítása és megszerzése, a jogszabályok szerinti tartalommal (tervezetten 545 kilométer gyorsforgalmi út felújítása, építése kapcsán).
 Felújítás - tervezetten 538 kilométer gyorsforgalmi út felújítása.
 Építés - elsődlegesen 2x2 forgalmi sávos fizikai elválasztással rendelkező, tervezetten 273 kilométer gyorsforgalmi út bővítése, továbbá tervezetten 272 kilométer gyorsforgalmi út kiépítése (elsősorban hajlékony/félmerev pályaszerkezettel) a kapcsolódó műtárgyakkal (100 darabot meghaladó híd, felüljáró, aluljáró). Ennek keretében várhatóan egy 90 méter szabad nyílású várhatóan acél/öszvér szerkezetű folyami híd építése.
 Műszaki ellenőrzés - a felújítással és építéssel érintett, tervezetten 1083 kilométer gyorsforgalmi út műszaki ellenőrzése a beruházások megfelelőségének biztosítása érdekében.
 Üzemeltetés, karbantartás - az üzemeltetésbe vett, továbbá felújított és megépített hálózati elemek üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátása összességében 1662 kilométer gyorsforgalmi út kapcsán.
 Finanszírozás - a beruházási és üzemeltetési program finanszírozásának biztosítása a nyertes ajánlattevő feladata.
 Egyedi állami elrendelések teljesítése (tervezési, kivitelezési munkák, szolgáltatások) a közbeszerzési törvény előírásaival összhangban.

A Magyarországon korábban már megvalósultak hasonló, úgynevezett PPP-s (a köz- és a magánszféra partnerségén alapuló – public-private partnership) projektek. A PPP projekt lényege - hasonló, mint a koncessziósoké -, hogy a köz- és magánszféra költségével megvalósuló beruházást a magánbefektető építi és üzemelteti, de a szerződésben vállalt futamidő végén úgynevezett maradványértéken állami tulajdonba kerül a létesítmény. Így épült fel például a Művészetek Palotája, az MTVA Kunigunda utcai gyártóbázisa, de sok PPP szerződést kötöttek az elmúlt évtizedben önkormányzatok is elsősorban oktatási és sportlétesítmények építésére és üzemeltetésére.

Más országokban is működtetnek hasonló rendszerben autópályákat, melyek között akad jó és rossz példa is.

Ausztriában az állami tulajdonban lévő ASFINAG koncesszió keretében végzi az osztrák gyorsforgalmi utak üzemeltetését. A cég több PPP projektet is kiírt, és Kelet-Ausztriában épültek így autóutak. 
A több mint 1300 kilométernyi ''''''horvát autópálya-hálózatot jelenleg négy cég üzemelteti, közülük kettő állami tulajdonban van, egyben pedig 49 százalékos részesedéssel rendelkezik.

 A Autoceste d.o.o. kezeli messze a legtöbb utat, összesen 919 kilométert, a cég tulajdonosa a horvát állam.
 Az Rijeka-Zagreb szintén állami cég, 187 kilométernyi pálya van a kezelésében.
 Az Zagreb-Macelj Ltd. egy koncessziós cég, amelyben a horvát államnak 49, míg a Pyhrn Concession Holding GmbH nevű vállalatnak 51 százaléka van. A koncessziós szerződés 28 évre szól és 2032-ben jár le. A kezelésükben álló autópálya hossza mindössze 60 kilométer.
 A BINA-Istra egy magánkézben lévő koncessziós cég 141 kezelt kilométerrel, a 32 éves szerződés eredetileg 2027-ben járt volna le, de azt 2034-ig hosszabbították.

A legelrettentőbb példa az autópálya-, gyorsforgalmi út- de legfőképp a hídépítés koncessziókkal kapcsolatban az olaszországi genovai Morandi híd 2018-as összeomlása, amely 43 ember életét követelte. A hidat a milliárdos olasz Benetton-család tulajdonában lévő Atlantia cégcsoport, illetve annak leányvállalata az Autostrade üzemeltette. A tragédia után folytatott nyomozás során 2019-ben az Atlantia három alkalmazottját letartóztatták, ugyanis bizonyítékot találtak arra, hogy egyes viaduktok biztonsági jelentéseit meghamisították, hogy elkerüljék a sűrű hatósági ellenőrzéseket.

Jegyzetek